BG CUP е първият футболен турнир за българи в чужбина.

Идеята за подобно събитие се роди още през 2002 година със създаването на студентски футболен отбор ФК Плиска в Бон. Отборът участва в различни турнири и се представя добре. Почти не е имало турнир, от който да се върне без купа.

През декември 2006 Христо Дингозов, Йончо Арсов и още няколко приятели развиват общата идея за футболен турнир за българите (студентите) в Германия. Правят груб план, нахвърлят някои идеи и така започват подготовката на първия по рода си футболен турнир за българите в чужбина BG CUP (тогава още под името BG Turnier).

Знаехме, че и в други немски градове има отбори от български студенти, дори с колегите от Аахен и Кьолн си организирахме от време на време спаринги. Но да събереш българи от най-далечните краища на Германия (например Берлин и Мюнхен) на едно място с още 10 – 15 отбора – това никой не го беше правил дотогава...

Началото беше поставено през 2007 година в Бон под егидата на организацията с идеална цел I love BG e.V. от Кьолн, Германия!
На първия турнир (с тогавашното име BG Turnier) участваха 16 отбора от българи, предимно студенти, живеещи в различни краища на Германия. Победител на първия BG CUP е отборът от Берлин – ФК Хъшове.
 През следващата година взеха участие за първи път и отбори от страни извън Германия – Холандия и Белгия. Общият брой на участниците е 18 футболни отбора. BG CUP 2008 се проведе в Кьолн на тренировъчния стадион на 1.ФК Кьолн. Надделя отборът на Пирин от град Worms (Германия).

 През 2009 година BG CUP гостува в немския град Mainz. Броят на желаещите да участват отново се увеличи (21 отбора), като за първи път турнирът се проведе на 4 терена, т.е. играеха се по 4 срещи едновременно. Турнирът е спечелен от FC Bulgarien (Dortmund).

 Една година по-късно, през 2010-a, BG CUP отново предостави перфектни условия за футбол на спортната база непосредствено до стадиона на ТуС Кобленц (тогава във втора бундеслига) в град Koblenz. За първи път гостуваха отбори от Милано (Италия) и Страсбург (Франция). След изтощителна битка над всички отбори се наложи дебютантът ФК Локомотив от Trier/Duisburg.

 5-ият BG CUP се състоя на 25 юни 2011 в Bonn-Niederkassel. 20 футболни отбора с българи, живеещи в Германия, Италия, Франция, Белгия и Холандия премериха сили. Двубоите се играха на 6 футболни терена едновременно. За втори път в нашата историята отборът на FC Bulgarien (Dortmund) показа завидни умения и грабна най-голямото отличие на BG CUP.

 BG CUP 2012 посрещна нашите сънародници отново на терените на спортния комплекс в Bonn-Niederkassel. Перфектни условия за футбол и добра българска кухня създадоха за пореден път добро настроение сред рекордните 24 футболни отбора (от Германия, Италия, Франция) и големи групи от запалянковци. За трети път и втори пореден купата за 1-во място на BG CUP е спечелена от FC Bulgarien (Dortmund).

 BG CUP 2013 ще се проведе на 22.юни на терените в Bonn-Niederkassel. Близо 9 часа наблюдавахме оспорвани футболни двубои между 27-те участващи отбори, които бяха подобаващо наградени за техните усилия с красиви купи. Честито на победителите от London Boys, които дебютираха на BG CUP и взеха най-желаната купа. Втори останаха Marek Milano, които също играха убедително до последно. Третото място е заето от втория лондонски отбор DEJA VU, a четвъртият отбор в класирането беше победителят от 2008 година Pirin (Mannheim). За голмайстор е обявен Стоян Попов от отбора на Локомотив (Saarbrücken), а купата за най-добър вратар отиде при Валентин Димов от отбора на Pirin (Mannheim). Престижната купа за Fair play заслужено спечели отборът на Северноморец (от Хага, Холандия).

 8. BG CUP 2014 събра на 28.юни отново 27 отбора на българи от Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция и Холандия. При тежки метеорологични условия – студено и преобладаващо дъждовно време! Отборът на Sunny Beach от Великобритания успя да се изкачи на върха на почетната стълбичка след оспорван финален мач с Frankfurt Lions от Германия! Трети останаха FC Strassbourg United от Франция.
 9. пореден BG CUP 2015 се проведе на 20 юни 2015 27 отбора от Белгия, Германия, Италия, Испания, Франция и Холандия направиха един от най-интересните и оспорвани турнири в нашата история. MoneyGram BG CUP 2015 е спечелен от FC Turisti Frankfurt – Германия. Втори се класираха FC Strassbourg United, трето място заеха FC Bulgarien Dortmund.
 10-ият юбилеен MoneyGram BG CUP 2016 ще се проведе на 18 юни 2016 отново по традиция на спортния комплекс в Bonn-Niederkassel.

Външни препратки 
 BG CUP

Турнири по футбол
Българска диаспора